Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1977 in Malmö, Schweden statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Vorrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Anmerkungen

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19770505.1.22.aspx

1977 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1977
Weltmeisterschaft Herrendoppel